Santa Gadea del Cid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Gadea del Cid (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Gadea del Cid (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar